Gerlandus steht für:
 Gerlandus Compotista  (* ca. 1030/40; † wahrscheinlich 1102), lothringischer Komputist, Astronom und Mathematiker
 Gerlandus von Besançon, auch Gerland von Agrigento († 1100), sizilianischer Bischof und Heiliger